Десенсибіліза́ція ( — «зниження чутливості») — багатозначний термін:
 Десенсибілізація в медицині — зменшення чи усунення негативної реакції організму на речовину чи подразнення.
 Десенсибілізація в психології — метод поведінкової психотерапії.
 Десенсибілізація фотографічних матеріалів — метод обробки фотографічної емульсії для можливості спостереження за процесом проявлення зображення.
 Десенсибілізація — вид електромагнітної інтерференції, внаслідок якого приймач нездатний прийняти слабкий радіосигнал.